Kazimierz Grabowski – syn Stanisława Augusta Poniatowskiego z domniemanego małżeństwa morganatycznego z Elżbietą Grabowską, marszałek wołkowyski
 Kazimierz Grabowski (1866-1931) – tytularny generał Wojska Polskiego
 Kazimierz Grabowski (1866-1932) – polski prawnik, sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego i Sądu Najwyższego, pierwszy wojewoda lwowski w II Rzeczypospolitej
 Kazimierz Grabowski (1928-2002), urzędnik, polityk